Зумакулов — балкарская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 

 Зумакулов, Алим Вячеславович (род. 1992) — российский футболист.
 Зумакулов, Борис Мустафаевич — советский, российский партийный и государственный деятель
 Зумакулов, Мустафа Башчиевич — партийный деятель
 Зумакулова, Танзиля Мустафаевна — советская и российская балкарская поэтесса.